Seznam armad z zaporedno številko 12.

Seznam 
 12. armada (Nemški imperij)
 12. armada (Združeno kraljestvo)
 12. armada (Avstro-Ogrska)
 12. armada (Japonski imperij)
 12. armada (Kitajska)
 12. armada (Wehrmacht)
 12. armada (Nemški imperij)
 12. armada (Ruski imperij)
 12. armada (ZSSR)

 Zračne
 12. zračna armada (ZSSR)
 12. zračna armada (ZDA)

Glej tudi